Руэда () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Известен главным образом тем, что дал название одному из основных регионов производства белого вина в Испании.

Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-дель-Вино. Занимает площадь 90,50 км². Население — 1312 человек (на 2015 год). Расстояние до административного центра провинции — 40 км.

Символы 
Герб Руэды утвержден 16 июля 1986 года. Состоит из двух частей. 1. На красном фоне изображен золотой замок с тремя башнями, каменной кладки черного цвета и голубыми окнами (цвета Кастилии). 2. На зеленом фоне — серебристое колесо (отсылающее к названию). Сверху располагается корона, символ власти монарха и суверенитета.

Население

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Вальядолида
Муниципалитеты Вальядолида